I Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин  проведён по сентябрьским субботам 1973 года в Амстердаме. Система проведения — круговая. 9 участниц. Организатор соревнований — нидерландская федерация шашек Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Такой турнир стал первым национальным женским чемпионатом по международным шашкам в мире (в СССР — с 1975 года).

Победила Барбара Грас, вторая — Като ван Сеттен-Колпа, третья — Эф Ньювенхёйзен.

Турнир стал отборочным на I чемпионат мира по международным шашкам среди женщин, прошедшим в той же столице Нидерландов — городе Амстердам 18—29 декабря. В мировом дебюте женских шашек приняли участие первый и второй призёры чемпионата Нидерландов. Грас стала четвертой, ван Сеттен-Колпа — пятой.

В дальнейшем спортивная судьба исторического чемпионата сложилась по-разному. Большинство участниц (шесть) первого чемпионата активно играли в турнирах. Не стали играть на высоком уровне лишь аутсайдеры чемпионата (трое). Полностью прекратили участие в топ-соревнованиях E. Nobach и E. van de Ruit, а J. Spaans, сыграв во второй раз (и вновь неудачно) в 1975 году, ушла из спорта и кратковременно вернулась в 2014 году, сыграв на одном из турниров уровня провинции

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Примечания 

сентябрь 1973 года
1973 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1973 году
женщины 1973
Спортивные соревнования в Амстердаме